Daisy Miller (romanzo), romanzo breve del 1878-79 di Henry James
Daisy Miller (film), film del 1974 di Peter Bogdanovich, tratta dal romanzo